Пекену () — португальська власна назва.

Топоніми

Педроган-Пекену — парафія.